Henk Schulte Nordholt (kunsthistoricus) (1909-1998), een Nederlands kunsthistoricus en hoogleraar
Herman Gerrit Schulte Nordholt (1911-1993), een koloniaal ambtenaar en hoogleraar
Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995), een Nederlands dichter en hoogleraar
Henk Schulte Nordholt (Indonesiëkundige) (1953), een Nederlands hoogleraar
Henk Schulte Nordholt (sinoloog) (1953), een Nederlands zakenman en sinoloog
Dicky Schulte Nordholt (1953-2006), een Nederlands basgitarist
Lisa Schulte Nordholt (Boray) (1956), een Nederlandse zangeres